Wu Xue (* 22. März 1980 in Peking, China) ist eine aus China stammende Tischtennisspielerin aus der Dominikanischen Republik. 2004 und 2008 nahm sie an den Olympischen Spielen teil.

Werdegang 
Wu Xue wurde in China geboren, trat international allerdings für die Dominikanische Republik auf. Seit 2003 nahm sie (bis 2012) an fünf Weltmeisterschaften teil, ohne dabei in die Nähe von Medaillenrängen zu kommen. Mehrere Titel gewann sie dagegen bei Latein-Amerikanischen Meisterschaften. 2008 siegte sie in allen Wettbewerben, im Einzel, im Doppel mit Lian Qian, im Mixed mit Lin Ju sowie im Mannschaftswettbewerb. Dazu kommen erste Plätze 2004, 2007 und 2011 im Einzel sowie 2007 im Mixed mit Lin Ju.

2004 qualifizierte sie sich erstmals für die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Dabei überstand sie die erste Runde gegen die Russin Oksana Fadejewa, scheiterte danach aber an der Japanerin Ai Fujinuma. 2008 gelang ihr erneut die Qualifikation. Hier erreichte sie durch Siege über Stephanie Xu Sang (Australien), Wang Yuegu (Singapur) und Gao Jun (USA) das Viertelfinale, in dem sie gegen Guo Yue (China) verlor.

Turnierergebnisse

Einzelnachweise

Weblinks 
  (abgerufen am 14. August 2012)
  (abgerufen am 14. August 2012)
  (abgerufen am 14. August 2012)

Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2004
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2008
Tischtennisspieler (Dominikanische Republik)
Olympiateilnehmer (Dominikanische Republik)
Dominikaner (Staatsangehöriger)
Geboren 1980
Frau